Месарович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Месарович, Александар (род. 1998) — сербский футболист, полузащитник.
 Месарович, Михайло (род. 1928) — сербский учёный, профессор системной инженерии и математики.